Antonio Sánchez může být:

 Antonio Sánchez (hudebník) (* 1971), mexický bubeník
 Antonio Sánchez (politik), filipínský politik
 Antonio Sánchez (atlet), španělský atlet
 Antonio Sánchez (boxer), španělský boxer